Llano kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Llano,

Mexiko 

 San Juan del Llano, ort, San Luis Potosí, Ciudad del Maíz, 
 Llano de Jesús María, ort, San Luis Potosí, Villa de Guadalupe, 
 El Llano (ort i Mexiko, Sinaloa, Angostura),

USA 

 Llano, Texas, countyhuvudort, Llano County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar